Bjørn Westergaard – velista olimpico danese
 Harald Westergaard – economista danese
 Magnus Westergaard – calciatore danese, centrocampista
 Niels Ludvig Westergaard – orientalista danese
 Peter Westergaard – compositore e teorico della musica statunitense